Rathsdorf bezeichnet:

 Rathsdorf (Wriezen), ein Ortsteil von Wriezen, Brandenburg
 Skuhrov u České Třebové, ein Ortsteil von Česká Třebová, Tschechien
Siehe auch:
 Ratzdorf 
 Rasdorf 
 Radensdorf